
Termin -{WLS}- ima više značenja.

 -{WLS}-, ili -{GPR177}-, je ljudski gen koji kodira receptor za -{Wnt}- proteine.
 -{WLS}- () je tip metode najmanjih kvadrata.